Диана Глаубер (; ) — голландская  Золотого века Нидерландов.

Биография 

Об её детстве и отрочестве информации практически не сохранилось, да и прочие биографические сведения о ней весьма скудны и отрывочны; известно лишь, что Диана Глаубер родилась 11 января 1650 года в городе Утрехте в семье амстердамского химика, алхимика и врача немецкого происхождения Иоганна Рудольфа Глаубера (1604—1670) и была средней сестрой художников  (1656—1703) и  (1646—1726) Глауберов. 

Она сопровождала братьев в Италию и по возвращении своем оттуда поселилась в Новом Свете, где писала портреты и картины исторического содержания, отличающиеся, по словам искусствоведа А. А. Неустроева «нежностью кисти».

Под конец жизни Диана Глаубер потеряла зрение и в 1721 году скончалась в  (штат Висконсин, США).

Согласно Нидерландскому институту истории искусств, ни одно сохранившееся произведение художницы не известно, но шесть её произведений описаны в хронологической описи «», пять из которых образуют серию из пяти чувств.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Diana Glauber //  .

Художники золотого века Голландии